Noda kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Noda (ort i Azerbajdzjan), Lerik,

Japan 

 Noda, stad, Chiba prefektur, 
 Noda, Iwate, kommun, Iwate prefektur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar